СНС — аббревиатура:

 с. н. с., снс — старший научный сотрудник.
 Система национальных счетов.
Спутниковые навигационные системы
 ИСНС — инерциально-спутниковые навигационные системы.
Смоделированная нейронная сеть — альтернативное именование искусственной нейронной сети (ИНС).
 Группа Компаний «СНС» — российский дистрибутор товаров народного потребления.
Союз немцев-социалистов Поволожья (1917 год).
 Совет национального спасения — временный высший орган государственной власти в Португалии (1974 год).
 Совет народного спасения — временный высший орган государственной власти в Либерии (1980—1984 годы).
 Сербская прогрессивная партия () — политическая партия в Сербии.
 Сирийский национальный совет — коалиционный орган сирийской оппозиции (2011 год).